Le Grinch est une créature fictive inventée par  Theodor Seuss Geisel, dit Dr. Seuss, pour Le Grincheux qui voulait gâcher Noël (How the Grinch Stole Christmas!), livre pour enfants paru en 1957. Plusieurs adaptations de cette histoire sont intitulées Le Grinch en français :
 Le Grinch (Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas!), film américain de Ron Howard, sorti en 2000 ;
 Le Grinch (The Grinch), film d'animation américain de Yarrow Cheney et Scott Mosier, sorti en 2018.